Обрій — горизонт, небокрай, багатозначний термін.

Обрій — літературне об'єднання, яке виникло на Донеччині наприкінці 1950-х років.
 Обрій — телерадіокомпанія у місті Бобровиця Чернігівської області.
 Обрій — пасажирський дизель-поїзд розробки Крюківського вагонобудівного заводу.
 Обрій — денний швидкісний регіональний експрес Львівської залізниці.
 Обрій — зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці.
 Обрій  () — житловий масив в Індустріальному районі міста Харкова.
 Обрій — перший в Україні безпілотний авіаційний комплекс (БАК) на реактивній тязі.

Посилання